

Hagionyme 

 Bienvenu de Gubbio (-v. 1232), bienheureux franciscain ;
 Bienvenu Scotivoli (-1282), archidiacre d'Ancone puis évêque d'Osimo ;
 Bienvenu Mareni (-1289), religieux de l’Ordre des Mineurs ;
 Bienvenue Bojani (-1292), bienheureuse tertiaire dominicaine.

Patronyme 

 Jacques Bienvenu (1525-??), dramaturge suisse ;
Gustave Le Bienvenu-Dubusc (1801-1870), flutiste virtuose français ;
 Léon-Charles Bienvenu (1835-1911), journaliste  et homme de lettres français ;
 Jean-Baptiste Bienvenu-Martin (1847-1943), personnalité politique française ;
Lily Bienvenu (1920-1998), pianiste et compositrice française ;
 Ugo Bienvenu (1987-), réalisateur et dessinateur français.

Prénom